

Wiskunde en natuurwetenschappen
Driehoek (meetkunde), een geometrische vorm
Nabla, een wiskundig symbool voor een differentiaaloperator in de vectorrekening
Driehoek (sterrenbeeld), een klein sterrenbeeld aan de noorderhemel
Driehoek (elektrisch), een mogelijke golfvorm van een elektrische spanning; zie ook onder golfvorm
Driehoek (energie), een aansluitvorm voor een driefasig elektrisch systeem

Meditatie
Driehoek (meditatie), een meditatietechniek

Bestuur
Driehoek (overheid), een overlegorgaan met vertegenwoordigers van openbaar bestuur, politie en justitie
Institutionele driehoek, zoals:
Nederlandse spoorsector: ProRail, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de railvervoerders
Europese Unie: de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement

Buurtschappen
 Driehoek (Land van Cuijk), ten zuidoosten van het dorp Oploo
 Driehoek (Moerdijk), tussen Heijningen en Fijnaart
 Driehoek (Son en Breugel), ten zuiden van Son
 Driehoek (Zundert), tussen Zundert en Achtmaal

Overig
 Driehoek (Israël), agglomeratie in Israël

Zie ook
De Driehoek (doorverwijspagina)
The Triangle (doorverwijspagina)
Triangel (doorverwijspagina)
Delta (doorverwijspagina)